Nazwisko Zabriskie może odnosić się do:
 Albert Zabriskie (1638-1711), polski emigrant, amerykański pionier, założyciel rodu
 David Zabriskie (ur. 1979), amerykański kolarz
 Christian Brevoort Zabriskie (1864-1936), amerykański biznesmen
 Grace Zabriskie (ur. 1941), amerykańska aktorka
 Chris Zabriskie (ur. 1982), amerykański muzyk
 John Lloyd Zabriskie (1831-1895), amerykański lekarz, ojciec Edwina
 John Barrea Zabriskie (1805-1848), amerykański lekarz, ojciec Johna Lloyda
 Edwin Zabriskie (1874-1959), amerykański neurolog i psychiatra
Zobacz też:
 Zabriskie Point – punkt widokowy w Dolinie Śmierci
 Zabriskie Point, film w reżyserii Michelangelo Antonioniego (1970)
 Zabriskie Point, płyta ze ścieżką dźwiękową do tego filmu